(1888–1953), agriculteur et homme politique allemand ;
 Bernhard Hillebrand (* 1946), économiste allemand ;
  (* 1935), spécialiste allemand de littérature ;
 Candice Hillebrand (1977-), actrice et chanteuse sud-africaine ;
  (* 1957), chef du gouvernement en Bavière ;
  (* 1955), peintre et dessinateur à Cologne ;
  (* 1979), footballer allemand ;
  (* 1951), homme politique allemand (CDU) ;
 Elmar Hillebrand (* 1925), sculpteur allemand ;
  (1863–1926), philosophe et psychologue autrichien ;
  (* 1940), ingénieur et inventeur allemand ;
  (1917–1957), coureur de moto austro-allemand ;
 Hendrikje Riek Hillebrand (1892–1984), nutritionniste néerlandaise ;
  (* 1940), entrepreneur et promoteur allemand ;
  (1874–1931), évêque auxiliaire catholique de Paderborn ;
  (1788–1871), historien, philosophe et homme politique allemand ;
 Karl Hillebrand (1829-1884), essayiste et historien de la littérature ;
  (1906–1997), architecte allemande ;
  (1946–2009), parolière et peintre allemande ;
  (1898–197?), professeur de pédagogie psychologique, École supérieure de pédagogie de Bonn ;
 Peter Hillebrand, évêque catholique de Kyoto, Japon ;
  (1840–1924), architecte et entrepreneur allemand ;
 Val Hillebrand (1981-), pilote automobile belge et néerlandais ;
 William Hillebrand (1853-1925), chimiste allemand.

Autres 
 JF Hillebrand, entreprise de transport de boissons